Imperatoria lowei är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson. Imperatoria lowei ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lowei